Langenus is een Belgische achternaam. Varianten van deze naam zijn Lanckneus, Langnus, Langhneus, Langneus, Langnues, Langeneus of Langneuse. Bekende personen met deze achternaam zijn onder meer:
Alfred Langenus, Belgisch atleet
Gustave Langenus, Belgisch klarinettist
John Langenus, Belgisch scheidsrechter
Ron Langenus, Belgisch auteur en zoon van Alfred